Чемпіонат Польщі з футболу 2014-15 — 81-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Польщі. Стартував 18 липня 2014 року та фінішував 7 червня 2015 року. Кожна з 16 команд зіграє 30 матчів, по 15 домашніх та виїзних (перший етап). На другому етапі перша вісімка у одне коло розіграє турнір за медалі, друга вісімка виявить двох невдах чемпіонату також у одне коло.

Титульним спонсором турніру є мобільний оператор T-Mobile.

Учасники та стадіони

Перший етап

Підсумкова таблиця 

Джерело:90minut.pl

Результати

Положення команд по ходу сезону

Другий етап

Група А 

Результати

Група В 

Результати

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

2015
Польща
Польща
2014 у польському спорті
2015 у польському спорті